Джубили:

 Джубили — десятая по счёту линия Лондонского метрополитена.
 Джубили — нефтяное месторождение в Гане, которое находится в акватории Гвинейного залива.
 Джубили — персонаж комиксов, публикуемых издательством «Marvel Comics».

См. также 
 Jubilee